Römerschanze steht für:
 Abschnittsbefestigung Römerschanze bei Rinkam, Atting, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Römerschanze (Reutlingen), ein Ortsteil von Reutlingen
 Römerschanze bei Potsdam, eine von Carl Schuchhardt ergrabene Burg der Lausitzer Kultur
 Römerschanze (Grünwald) im Grünwalder Forst
 Burgstall Römerschanze (Aham), eine abgegangene Burg bei Haag in der Gemeinde Aham im Landkreis Landshut in Bayern
 Römerschanze bei Miltenberg-Breitendiel, siehe Ringwall Greinberg 
 Römerschanze von Sierhausen, siehe Sierhauser Schanzen

Siehe auch:
 Ringwall Römerschanze